Gunung Alam (Arga Makmur), een plaats in Indonesië
Gunung Alam (Pelabai), een plaats in Indonesië